Encore може значити:

 «Encore» — альбом Боббі Вінтона.
 «Encore» — альбом Девіда Ґарретта.
 «Encore» — альбом Елен Пейдж.
 «Encore» — альбом Eminem.
 «Encore» — альбом Джонні Кеша.
 «Encore» — альбом Клауса Номі.
 «Encore» — альбом Лайонела Річі.
 «Encore» — альбом Сема Кука.
 «Encore» — альбом Сари Брайтман.
 «Encores» — альбом Dire Straits
 «Encore» — альбом гурту «S.H.E».
 «'Encore» — альбом гурту «Tangerine Dream».